Férfi kézilabda-Európa-bajnokság
 Női kézilabda-Európa-bajnokság